Стойко Харизанов Джорлов е български общественик, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е около 1820 година в пиринското село Влахи в семейството на Харизан Джорлов - инициатор за откриването на килийното училище във Влахи около 1830 година. Стойко Харизанов става кмет (коджабашия) на Влахинската българска община. Организира и лично доставя от Рилския манастир учебници и църковни книги на училището и на храма „Свети Илия“, построени в 1844 година. Инициатор е за възстановяването на закритото в 1853 година по време на Кримската война влахинско училище.

В 1867 година Влахинската община, начело с поп Стойко Харизанов, пише до руския консул Александър Лаговски в Солун молба за църковни книги, одежди и посуда, учебни пособия, глобус и географски карти:

Умира в края на века във Влахи.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Влахи
Кметове в Османската империя
Починали във Влахи
Стойко